А́флек () може да се отнася за:

 Бен Афлек (р. 1972) – американски актьор, режисьор, сценарист и продуцент
 Кейси Афлек (р. 1975) – американски актьор и режисьор, брат на Бен Афлек

Вижте също 
 Дженифър Гарнър (р. 1972) – американска актриса и продуцентка, между 2005 и 2018 г., докато е женена за Бен Афлек се нарича Дженифър Гарнър-Афлек